Antonio Aloni – grecista, filologo classico, traduttore e accademico italiano
 Nisim Aloni – drammaturgo e traduttore israeliano
 Shulamit Aloni – politica israeliana